Заразы — названия населённых пунктов в России:

 Заразы  — до 1939 г. название деревни Клубня в составе городского округа Кашира Московской области.
Заразы — до 1961 г. название села Горки в Ясногорском районе Тульской области.